

Patronyme 
 Albrecht Haack (1898-1976), chimiste allemand ;
 Dieter Haack (1934-), homme politique allemand ;
 Käthe Haack (1897-1986), actrice allemande ;
 Marie-Laurence Haack, historienne française.

Chimie 
 Réaction de Vilsmeier-Haack, réaction chimique.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand